EM i håndbold 1994 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 1994 (mænd)
 EM i håndbold 1994 (kvinder)